CIB est un sigle composé des trois lettres C, I et B qui peut faire référence à :
 Classification internationale des brevets, une classification des brevets ;
 Comité international de bioéthique ;
 Conseil international du bâtiment pour la recherche, l’étude et la documentation ;
 Compagnie immobilière de Belgique ;
 Carte Inter Bancaire, une carte bancaire domestique en Algérie ;
 code interbancaire, un code attribué par la Banque de France aux établissements de crédit de droit français et aux succursales d’établissements de crédit de droit étranger agréés par le CECEI pour exercer des activités bancaires en France ou à Monaco, ainsi qu’aux succursales d’établissements de crédit de l’espace économique européen exerçant leur activité en libre établissement ;
 Corporate & Investment Bank (en français, Banque d'investissement) ;
 Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune.

CIB est un code qui peut faire référence à :
 Avalon Bay Seaplane Base, en Californie, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports